Die Rallye Safari (Kenia) war der 6. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 23. bis zum 27. Juni 2021 und es wurden insgesamt 18 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Seit dem Jahr 2002 wurde die Safari Rallye in Kenia zum ersten Mal wieder als Weltmeisterschaftslauf ausgetragen. Am Donnerstag absolvierten die Fahrer die erste Wertungsprüfung mit einer Länge von 4,5 Kilometern. Sébastien Ogier im Toyota Yaris WRC gewann diese vor seinen Teamkollegen Kalle Rovanperä (+0,3 Sek.) und Elfyn Evans (+0,7 Sek.).

Am Freitag kämpfte sich Thierry Neuville (Hyundai) an die Spitze des Gesamtklassements trotz zweier Reifenschäden und Motorenproblemen. Rovanperä blieb in der siebten und letzten WP des Tages, auf Rang zwei liegend, im Sand stecken. Takamoto Katsuta (Toyota) gewann zwar keine Wertungsprüfung, blieb aber immer auf Schlagdistanz zur Spitze und beendete den Tag als Gesamtzweiter mit über 18 Sekunden Rückstand auf Neuville. Dahinter folgten Ott Tänak im Hyundai i20 Coupe WRC und Ogier (+1:49 Min.). Für Evans war der Rallye-Tag bereits in der dritten WP nach einem Anschlagen an einen Felsbrocken vorbei. Die beschädigte Aufhängung benötigte eine längere Reparaturzeit. Evans startete am Samstag wieder gemäß  Rallye-2-Reglement.

Am Samstag behauptete Neuville seine Führung im Gesamtklassement. Zwar hatten die Fahrer mit aufkommendem Sturm mit Starkregen zu kämpfen, trotzdem fuhr der Belgier bei der ersten WP des Tages die Bestzeit und verwaltete danach seinen Vorsprung. Tänak verlor rund eine Minute nach dem er anhalten und seine beschlagene Frontscheibe reinigen musste, die Climatronic fiel aus im Hyundai. Ogier holte mittlerweile an Zeit auf und er lag am Abend auf Platz drei hinter Teamkollege Katsuta mit einem Rückstand von 1:15.5 Minuten auf den führenden Neuville.

Bereits in der ersten WP des Sonntags entschied sich die Rallye zugunsten Toyotas. Neuville traf einen Felsbrocken und beschädigte die Radaufhängung hinten rechts so stark, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Katsuta übernahm die Führung und gab diese in der vorletzten WP an Ogier ab. Mit dem Sieg in der Powerstage und dem dritten Gesamtrang klassierte sich Tänak als bester Hyundai-Fahrer. Dahinter Gus Greensmith der eine solide Leistung zeigte mit dem M-Sport Ford. Mit seinem vierten Saisonsieg baute Ogier die WM-Führung weiter aus auf Teamkollege Evans der mit 44 Punkten Rückstand auf Rang zwei liegt, vor Neuville mit bereits 56 Punkten Rückstand auf Ogier.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 26 von 53 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

 Offizielle Seite Rallye-Safari: https://safarirally.co.ke/

Einzelnachweise 

Rallye Safari
2021